«Звук Бизнес» (ранее Muzlab и «СберЗвук Бизнес») — международный аудиосервис для бизнеса, позволяющий проигрывать музыку в общественных местах. Основан в 2016 году.  

Офисы компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Алматы. Сервис предоставляет библиотеку легальных музыкальных композиций, не требующих дополнительных отчислений в РАО и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности.

В 2020 году аудиосервис приобретает компанию Market Music, которая специализировалась на аудиомаркетинге и системах Digital Signage. В результате сделки компания стала крупнейшей на российском рынке музыкальных аудиостриминговых сервисов для бизнеса. Помимо этого, компания также начинает развивать сервис для управления медиаконтентом на цифровых экранах.

В 2021 году компания становится частью экосистемы Сбера, интегрируется с сервисом «Звук» и после ребрендинга меняет название на «Звук Бизнес». В мае 2022 года «Звук Бизнес» был продан компании «Новые возможности».

В 2022 году «Звук Бизнес» открывает офис в Казахстане, а также первым среди российских аудиостриминговых сервисов для бизнеса предоставляет своим клиентам возможность использования треков в HiFi-качестве.

См. также 
 Звук

Примечания

Ссылки 
 «Сбер» переименовал Muzlab в «СберЗвук Бизнес» и добавил в него новые возможности
 Muzlab подключил нового слушателя // Коммерсант.
 Продажи по нотам: как музыка помогает компаниям больше зарабатывать // РБК.

Цифровая дистрибуция
Дочерние компании Сбербанка
Музыкальные сетевые ресурсы